Ewoks steht für:
 Die Ewoks, Zeichentrickserie
 Ewoks – Die Karawane der Tapferen, Spielfilm
 Ewoks – Kampf um Endor, Spielfilm